Зузил има више значења:

 Зузил (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Зузил (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику